

Cinema 
 The Judge – film del 1916 diretto da F. Richard Jones
 The Judge – film del 1949 diretto da Elmer Clifton
 The Judge – film del 2014 diretto da David Dobkin

Letteratura 
 Il giudice (The Judge) – romanzo di Steve Martini del 1996

Musica 
 The Judge – brano musicale dei Twenty One Pilots del 2015

Televisione 
 Il giudice (The Judge) – film per la televisione del 2001 diretto da Mick Garris